Антти Ниеми:
 Ниеми, Антти (футболист) (1972) — финский футбольный вратарь.
 Ниеми, Антти (хоккеист) (1983) — финский хоккейный вратарь.